

Geografia
Stati Uniti d'America
Pell City – comune nella contea di St. Clair, stato dell'Alabama
Pell Lake – census-designated place (CDP) nella contea di Walworth, stato del Wisconsin

Persone
Axel Rudi Pell (1960) – chitarrista tedesco
Axel Rudi Pell (gruppo musicale)
Claiborne Pell (1918-2009) – politico statunitense
George Pell (1941-2023) – arcivescovo e cardinale australiano
Jessica Rowley Pell Bird (1969) – scrittrice statunitense
John Pell (1611-1685) – matematico e linguista inglese
Equazione di Pell

Altro
Pell – personaggio del manga ed anime One Piece